

Toponyme 
 Lassa, commune du Burkina Faso
 Lassa est une ville du Nigeria
 Lassa est une ville du Togo

Médecine 
 la fièvre de Lassa est une fièvre hémorragique.

Personnages de fiction 
 Lassa est un personnage fictif de la série Les Chevaliers d'Émeraude.

Voir aussi 
 Lhassa, la capitale du Tibet 
 Plaque de Lhassa
 , autre page d’homonymie

Homonymie de toponyme